Свяще́нная ма́йна () — певчая птица семейства скворцовых.

Описание 
Длина тела составляет 29 см. Оперение священной майны чёрное, при соответствующем освещении оно переливается зеленоватым цветом. Самый выделяющийся внешний признак — это жёлтые лоскуты кожи по бокам головы, которые тянутся до затылка. Следующий признак — это жёлтый клюв, которым птица поедает плоды и насекомых. 

Выделяют следующие подвиды: 
G. r. andamanensis, 
G. r. batuensis, 
G. r. intermedia, 
G. r. palawanensis, 
G. r. peninsularis, 
G. r. religiosa и 
G. r. venerata.

Распространение 
Священная майна распространена в Шри-Ланке, юго-западной и восточной Индии, Гималаях, Индокитае, на Борнео, Яве и Зондских островах. Птицы живут парами или небольшими семейными союзами. 

Гнездо устраивает в дупле дерева. В кладке 2—3 яйца. Продолжительность жизни птиц примерно 15 лет.

В неволе 

Священная майна популярна как домашнее животное. Производимые птицей звуки громкие, резкие.
Выкормленная с 10-дневного возраста человеком, священная майна становится контактной.
Они легко имитируют лай собаки, мяуканье кошки, длинные фразы человека, хорошо передавая интонацию.
Содержат священных майн в больших клетках горизонтального типа, большинство птиц любит купаться, поэтому обширная поилка для них обязательна.
Кормят священных майн, как и других крупных насекомоядных птиц — сырым или варёным мясом, отварной рыбой, кашами, булкой с тёртой морковью, творогом, крутым яйцом.
В рационе священных майн ежедневно должны быть яблоки, изюм или виноград, другие фрукты и ягоды.
В качестве живого корма им предлагают тропических тараканов, мучных червей, личинок зофобасов, дождевых червей, улиток, а в летний период — бабочек, кузнечиков, голых гусениц, жесткокрылых и лягушат.

Примечания

Литература 
 Ali, Salim & Sidney Dillon Ripley (1983): Bird Numbers 1015-1017 [Hill mynas]. In: Handbook of the Birds of India and Pakistan (2nd ed., vol. 5): 191-194. Oxford University Press, New Delhi.

Скворцовые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1758 году
Домашние птицы
Говорящие птицы